Котопахи (, правильнее Котопакси) — провинция в центральной части Эквадора с населением 409 205 жителей (2010) и площадью 6 569 км². Административный центр — город Латакунга.

Административное деление 

Провинция разделена на 7 кантонов. Ниже предоставлена сравнительная таблица:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт провинции 
 Ecuador en cifras

Провинции Эквадора